Der Kanton Les Pyrénées catalanes ist ein französischer Kanton im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Prades.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Saillagouse (alle 21 Gemeinden), Mont-Louis (alle 15 Gemeinden), Prades (14 der 20 Gemeinden)  und Olette (12 der 15 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Westen des Départements Pyrénées-Orientales.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 62 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean Castex/Hélène Josende (beide UD) gegen Georges Armengol/Eliane Jarycki (beide PS) mit einem Stimmenanteil von 58,30 % (Wahlbeteiligung:58,98 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Der Kanton und seine beiden Abgeordneten im Departementsrat

Lespyreneescatalanes